Пирифой — древнегреческий герой, могучий царь лапифов;
 Пирифой (сын Эпита) — сын царя Аркадии;
 (26763) Пирифой — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.